Henryk Bierła (1947–2020) – polski zapaśnik w stylu klasycznym, medalista Mistrzostw Polski
 Roman Bierła (ur. 1957) – polski zapaśnik w stylu klasycznym, srebrny medalista olimpijski